Imię męskie z łac. "Aeigidius", w spolszczonej wersji Idzi
 Egidiusz –  dowódca wojska w Galii od ok. 450 roku.